De Engelse en Franse naam voor de rivier de Donau
 Danube (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Danube (metrostation) van de metro van Parijs
 Danube (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.